Dalki – wieś w powiecie gnieźnieńskim
 Dalki – dzielnica Gniezna